Па́сечная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Пасечная улица — улица в Москве.
 Пасечная улица — улица в Сочи.

Украина 
 Пасечная улица — улица в Донецке.
 Пасечная улица — улица в Ивано-Франковске.
 Пасечная улица — улица во Львове.
 Пасечная улица — улица в Хмельницком.